8Bit Heart é o segundo álbum de Simon Curtis, foi lançado em 2010 e tem como carro chefe a música Diablo.

O álbum foi muito bem recebido e foi baixado mais de 150 mil vezes em apenas duas semanas após seu lançamento. Tudo isso sem a ajuda de seu gerente ou de alguma gravadora, um trabalho completamente independente.O CD ainda está disponível para download no site oficial : www.simon-curtis.com

Faixas
 Boy Robot - 1:20
 Don't Wanna Be Alone - 2:25
 Fell In Love w/an Android - 2:55
 Super Psycho Love - 3:40
 8Bit Heart - 2:50
 Diablo - 4:30
 The Neverending Elevator - 1:00
 Delusional - 3:50
 Joystick - 3:25
 Beat Drop - 2:25
 Brainwash - 4:00
 The Dark(Featuring Jay-Z) - 4:00 
 Victory - 00:40

Curiosidades
 Simon Curtis escreveu todas as músicas do álbum.
 Na música Diablo há um trecho da música If U Seek Amy de Britney Spears e Since U Been Gone de Kelly Clarkson.
 Na música Beat Drop há um sample da música Bad Romance de Lady Gaga, e da Ária da Rainha da Noite, da ópera "A Flauta Mágica" de Mozart.

Álbuns de 2010
Álbuns de Simon Curtis